Gminy na Słowacji:
 Porúbka – gmina w powiecie Bardejów,
 Porúbka – gmina w powiecie Humenné,
 Porúbka – gmina w powiecie Sobrance,
 Porúbka – gmina w powiecie Żylina.